Live & Rare je název několika hudebních alb:
 Live & Rare (Korn)
 Live & Rare (Rage Against the Machine)
 Live & Rare (Reagan Youth)